STP é um acrónimo para:

 São Tomé e Príncipe - país insular localizado ao largo da costa centro-ocidental da África
 Spanning Tree Protocol - protocolo de redes de computadores
 Shielded Twisted Pair - tipo de cablagem usado cablagem estruturada
 Standard Temperature and Pressure - condição experimental de temperatura e pressão
 Stone Temple Pilots - banda de grunge norte-americana
 STP - uma anfetamina que faz alusão a marca do aditivo STP (Specially Treated Petroleum).
 ''STP (empresa) - empresa fabricante de óleos e lubrificantes automotivos.
 Sistema Toyota de Produção- sistema de produção desenvolvido pela Toyota entre 1948 e 1975 
 
Desambiguação